Кордер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кордер, Говард — американский сценарист и драматург.
 Кордер, Фредерик (1852—1932) — британский композитор и музыкальный педагог.